Ом, іноді помилково Ум () — корейське прізвище.
 Ом Кі Джун — південнокорейський актор.
 Ом Хон Гіль — південнокорейський альпініст.
 Ом Юн Чхоль — північнокорейський важкоатлет.
 Ум Вон Сан — південнокорейський футболіст.
 Ум Джи Ин — південнокорейська борчиня вільного стилю.

Див. також 
 Список корейських прізвищ
Корейські прізвища